Deadmarsh ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Deadmarsh (* 1975), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Butch Deadmarsh (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler